Котев (женската форма: Котева) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:

 Васил Котев (1860 – 1903) – български революционер
 Димитър Котев (1908 – 1983) – български политик
 Иван Котев (18?? – 1913) – български революционер
 Иво Котев (р. 1965) – български футболист, треньор по футбол и спортен деятел
 Кирил Котев (р. 1982) – български футболист
 Любомир Котев (р. 1950) – български писател
 Новачко Котев (18?? – преди 1918) – български революционер
 Христо Котев (1860 – 19??) – български революционер

Български фамилни имена